Одноатомная молекула — физическая абстракция, молекула, состоящая из одного атома, характеризующаяся тремя степенями свободы () и обладающая только упругими свойствами. Использовалась при разработке молекулярно-кинетической теории в середине XIX века и вошла в её основное уравнение:

 ,

где  — средняя кинетическая энергия молекул,  — постоянная Больцмана;  — абсолютная температура. Двухатомная молекула имеет 5 степеней свободы ().

Молекулярно-кинетическая теория и одноатомные молекулы рассматриваются, в основном, в общей физике. В химии свободные атомы молекулами не считаются, и корректным понятием является не "одноатомная молекула", а одноатомный газ.

Примечания 

Молекулы
Атомы